U sezoni 2008./09. drugi rang nogometnog prvestva Bosne i Hercegovine su činile Prva liga Federacije BiH i Prva liga Republike Srpske. Prvaci ovih liga ostvaruju plasman u Premijer ligu BiH.

Prva liga Federacije BiH

Prva liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2008./09.
 sportsport.ba, Prva liga F BiH 2008./09.
 posavinasport.com, Prva liga F BiH 2008./09.
  

 

2008-09
 2